Esistono più comuni francesi con questo nome

Vallois – Meurthe e Mosella
Les Vallois (Vosgi)